Anhuiella xiwafangensis är en ringmaskart som beskrevs av Liu och Huang 1991. Anhuiella xiwafangensis ingår i släktet Anhuiella, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
xiwafangensis